Il doppio del torneo di tennis Mundial de Tenis Feminino da Riviera 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Paula Cristina Gonçalves e Laura Pigossi che hanno battuto in finale Verónica Cepede Royg e María Irigoyen 2-6, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

 Verónica Cepede Royg /  María Irigoyen (finale)
 Paula Cristina Gonçalves /  Laura Pigossi (Campionesse)

 Cecilia Costa Melgar /  Ulrikke Eikeri (semifinali)
 Cindy Burger /  Carolina Zeballos (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mundial de Tenis Feminino da Riviera 2013